Ehring ist ein Ortsname:
 Ehring (Polling), Dorf der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ehring (Riekofen), ehemalige Gemeinde und heute Ortsteil der Gemeinde Riekofen im Landkreis Regensburg

Ehring ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ehring (* 1972), deutscher Kabarettist, Autor und Musiker
 Heinrich Ehring (1929–2018), deutscher Modellbauer, Designer, Konstrukteur und bildender Künstler
 Norbert Ehring (* 1937 oder 1938), deutscher Astronom und Asteroidenentdecker

Siehe auch:
 Ehning
 Ehrling